bł. Izabela (1225–1270) – francuska królewna
 bł. Izabela Fernandes (zm. 1622) – męczennica z Japonii
 bł. Izabela Ferrer Sabria (1852–1936) – założycielka Instytutu Sióstr Nauki Chrześcijańskiej, męczennica z czasów hiszpańskiej wojny domowej
 bł. Izabela Calduch Rovira (1882–1937) – hiszpańska klaryska kapucynka, męczennica

Zobacz też:
 Święta Izabela